Zentrale Parteihochschule steht für:
 Parteihochschule der KPdSU, Sowjetunion
 Zentrale Parteihochschule der Kommunistischen Partei Chinas, Volksrepublik China
 Colegiului Central de Partid, siehe Rumänien #Sozialistische Republik
 Zentrale Parteihochschule (Nanjing), siehe Chengchi-Nationaluniversität #Geschichte 

Siehe auch:
 Parteihochschule
 Parteischule
 Parteihochschule „Karl Marx“